Астра ивовая, также симфио́трихум ивовый, американская астра ивовая (), — многолетнее травянистое растение, входящее в род Симфиотрихум семейства .

Инвазивный вид гибридного происхождения, возникший в Европе от скрещивания исконно североамериканских видов  и . Наиболее широко распространившийся в Европе вид.

Ботаническое описание 

Многолетнее корневищное травянистое растение (30)60—100(130) см высотой. Стебель прямостоячий, в верхней части разветвлённый и несущий многочисленные корзинки. В поперечном сечении в верхней части стебель ребристый.

Листья очерёдно расположенные по стеблю, простые, ланцетные до линейно-ланцетных, часто с пильчато-зубчатым шероховатым краем, на конце острые, в основании клиновидные, у стебля немного расширенные и (как правило, слабо) стеблеобъемлющие.

Корзинки многочисленные, в поперечнике до 2 см, с цилиндрической обёрткой из черепитчато налегающих прижатых травянистых листочков, голых или покрытых шероховатым опушением. Язычковые цветки бледно-лиловые или белые, срединные цветки трубчатые, жёлтые.

 отличается листьями, как правило, более сильно обхватывающими стебель и имеющими ушки, а также более рыхлой обёрткой корзинок с отогнутыми листочками внешнего ряда.  — растение с, как правило, белыми язычковыми цветками, с узколанцетными листьями, суженными в довольно заметный черешок, не обхватывающими стебель.

Распространение 
Вид, вероятно, возник в Европе в XVIII веке. Широко распространился по всей Европе и Западной Сибири, также на Дальнем Востоке и в Японии.

Таксономия

Синонимы 
 
 
 
 
 , nom. illeg.

Примечания

Литература 
 
 

Симфиотрихум
Флора Евразии
Инвазивные виды растений
Гибриды растений
Растения Чёрной книги флоры Средней России